Абадиа (Абадия; ; монастырь):

 Абадия — мужское еврейское имя, например:
 Абадия бен-Иезел — сын Иезела из рода Иоава; был в списке лиц, возвратившихся с Ездрой; в библейской книге Ездры он Обадия, сын Иехиела.
 Абадия — город и муниципалитет в Испании, в провинции Касерес.

Фамилия
 Абадиа, Антонио (род. 1990) — испанский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.
  (ум. ок. 1498) — испанский художник, отец марана Абадии.
  (XV век) — маран, боровшийся с инквизицией тотчас после её введения в Арагонии; сын художника Абадии.
 Абадиа Мендес, Мигель (1867—1947) — колумбийский политик, адвокат и писатель.

См. также 
 Абади | Абадиев
 Обадия

Примечания